Die dritten Karate-Weltmeisterschaften wurden 1975 in Long Beach in den USA ausgetragen, weiter wurde nur in einer Gewichtsklasse gekämpft. Die darauffolgende Weltmeisterschaft fand in Tokio, Japan statt.

Wettbewerbe und Medaillen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships

1975
Sportveranstaltung 1975
Sportveranstaltung in Long Beach (Kalifornien)
Karate (Vereinigte Staaten)